BVA peut faire référence à :
 boîte de vitesses automatique ;
 bicuspidie valvulaire aortique ;
 BVA, une société d'études et conseil, spécialiste de l'analyse comportementale ;
 Bureau des véhicules automobiles, plus communément appelé Bureau des véhicules, une agence gouvernementale présente dans plusieurs provinces canadiennes ;
  ;
 Bundesversicherungsamt, une administration fédérale allemande ;
 Best visual acuity, la meilleure acuité visuelle obtenue en ophtalmologie chez un patient à l'aide des verres correcteurs les plus adaptés.

Code IATA des aéroports